William Marshall peut désigner :
 William Marshall nom anglais de Guillaume le Maréchal (1145-1219), un aristocrate anglais ;
 William Marshall (fl. 1617 - 1649), un graveur et illustrateur britannique ;
 William Marshall (1748-1833), un compositeur écossais ;
  (1845–1907), un zoologiste allemand ;
 William Marshall (1849-1921), un joueur de tennis britannique ;
 William Marshall (1852-1907), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 William Marshall (1885-1943), un directeur de la photographie américain ;
 William Marshall (1917-1994), un acteur et réalisateur américain ;
 William Marshall (1924-2003), un acteur américain ;
 William Marshall (1929-), un illustrateur britannique ;
 William Marshall (1944-2003), un écrivain australien.

Voir aussi 
 William Horace Marshall (1924-2003), acteur américain